Här presenteras resultatet av riksdagsvalet i Sverige 2014 fördelat efter valkrets. Alla siffror hämtas från Val.se.

Resultat i riksdagsvalet efter valkrets

Blekinge län
Resultat i Blekinge läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 118 864.

Dalarnas län
Resultat i Dalarnas läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 217 293.

Gotlands län
Resultat i Gotlands läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 46 466.

Gävleborgs län
Resultat i Gävleborgs läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 216 949.

Göteborgs kommun
Resultat i Göteborgs kommuns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 406 851.

Hallands län
Resultat i Hallands läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 238 402.

Jämtlands län
Resultat i Jämtlands läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 99 192.

Norrbottens län
Resultat i Norrbottens läns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 195 648.

Stockholms kommun
Resultat i Stockholms kommuns valkrets.

Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 677 144.

Riksdagsvalet i Sverige 2014